Водораздел:
 Водораздел — условная топографическая линия на земной поверхности, разделяющая водосборы двух или нескольких рек, озёр, морей или океанов

 Водораздел — посёлок в Емельяновском районе Красноярского края.
 Водораздел — село в Андроповском районе Ставропольского края.

См. также 
 Главный европейский водораздел
 Водораздельное
 Водораздельный
 Континентальный водораздел